Андре́й Лоба́нов:
 Лобанов, Андрей Андреевич (1941—1998) — искусствовед, создатель крупнейшей коллекции русских самоваров.
 Лобанов, Андрей Викторович (род. 1976) — белорусский футболист.
 Лобанов, Андрей Григорьевич (1914—1942) — Герой Советского Союза.
 Лобанов, Андрей Львович (1940—2020) — российский энтомолог, ведущий научный сотрудник Зоологического института РАН.
 Лобанов, Андрей Михайлович (1900—1959) — актёр, режиссёр, театральный педагог, народный артист РСФСР.